

Klubovi

Stadioni i lokacije

Prvi dio natjecanja

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Rezultati

Liga za ostanak

Rezultati

Kvalifikacije za 1. HNL 2005./06.

Zanimljivosti 
 Utakmica 32. kola Lige za ostanak, između Dinama i Zadra, prekinuta je u drugom poluvremenu zbog 5 crvenih kartona gostujuće momčadi.
 Najbolji je strijelac lige bio Tomislav Erceg, u dresu Rijeke sa 17 postignutih pogodaka.
 Najboljim je igračem lige proglašen igrač Zagreba, Mladen Bartolović.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Shelbourne 3:2, 0:2

 Kup UEFA:
 2. pretkolo:  Genčlerbirligi - Rijeka 1:0, 1:2

 2. pretkolo: Dinamo Zagreb -  NK Primorje 4:0, 0:2
 1. kolo: Dinamo Zagreb -  Elfsborg 2:0, 0:0
 skupina G: Dinamo Zagreb -  Beveren 6:1  Benfica - Dinamo Zagreb 2:0 Dinamo Zagreb -  Heerenveen 2:2   Stuttgart - Dinamo Zagreb 2:1

 Intertoto kup:
 1. kolo:  Hibernians F.C. - Slaven Belupo 2:1, 0:3
 2. kolo: Slaven Belupo -  Vllaznia 2:0, 0:1
 3. kolo: Slaven Belupo -  Spartak Trnava 0:0, 2:2
 1/2 finale:  Lille - Slaven Belupo 3:0, 1:1

 Intertoto kup:
 2. kolo:  Spartak Moskva - Kamen-Ingrad 4:1, 1:0

Poveznice 
 2. HNL 2004./05.
 3. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 5. rang HNL-a 2004./05.
 6. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.
 Hrvatski nogometni kup 2004./05.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2004./05.
 prva-hnl.hr/blog 1. HNL 2004./05.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2004./05., rezultati prvenstva
 hrnogomet.com, 1. HNL 2004./05., popis strijelaca

2004./05.
 1